Desa Trasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,70), Jawa Tengah, 
 Desa Trasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 110,21), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar